Greatest Hits Volume Two (ou outras variantes) pode se referir aos seguintes álbuns:
Greatest Hits Vol. 2 (álbum de ABBA) (1979)
Greatest Hits II (álbum de Clint Black) (2001)
Greatest Hits, Vol. 2 (álbum de Johnny Cash) (1971)
Greatest Hits II (álbum de Kenny Chesney) (2009)
Greatest Hits, Volume II (álbum de Chicago) (1981)
Greatest Hits Vol. II (álbum de Gloria Estefan) (2001)
Greatest Hits, Vol. 2 (álbum de Marvin Gaye) (1967)
Greatest Hits Volume II (álbum de Alan Jackson) (2003)
Greatest Hits Volume II (1985) by Billy Joel
Greatest Hits Volume Two (álbum de The Judds) (1991)
Greatest Hits 2 (álbum de Toby Keith) (2004)
Greatest Hits Vol. II (álbum de Barry Manilow) (1983)
Greatest Hits Volume Two (álbum de Reba McEntire) (1993)
Greatest Hits, Vol. 2 (álbum de Ronnie Milsap) (1985)
Greatest Hits II (álbum de Queen) (1991)
Greatest Hits, Volume 2 (álbum de Linda Ronstadt) (1980)
Greatest Hits Volume Two (álbum de George Strait) (1987)
Greatest Hits Volume 2 (álbum de James Taylor) (2000)
Greatest Hits, Vol. 2 (álbum de Temptations) (1970)
Greatest Hits, Volume 2 (álbum de Randy Travis) (1992)
Greatest Hits Volume 2 (álbum de Hank Williams Jr.) (1972)
Greatest Hits Volume II (álbum de "Weird Al" Yankovic) (1994)

Pode também referir-se a outros álbuns que incluam a frase "Greatest Hits Volume Two" no título:
The Greatest Hits – Volume 2: 20 More Good Vibrations (1999) por The Beach Boys
The Best of The Byrds: Greatest Hits, Volume II (1972)
John Denver's Greatest Hits, Volume 2 (1977)
Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II (1971)
Eagles Greatest Hits, Vol. 2 (1982)
ELO's Greatest Hits Vol. 2 (1992) por Electric Light Orchestra
Al Green's Greatest Hits, Vol. 2 (1977)
Elton John's Greatest Hits Volume II (1977)
Olivia's Greatest Hits Vol. 2 (1982) por Olivia Newton-John
Frank Sinatra's Greatest Hits, Vol. 2 (1972)
Styx Greatest Hits Part 2 (1995)
Hank Williams, Jr.'s Greatest Hits, Vol. 2 (1985)

Ver também
Lista de álbuns de grandes êxitos
Greatest Hits (desambiguação)
Greatest Hits Volume 2